Суд — советский короткометражный художественный фильм 1967 года производства компании «Ленфильм». Снят по одноимённому рассказу А. П. Чехова.

Сюжет 
Лавочник Кузьма Егоров уверен, что пропавшие у него из комода двадцать пять рублей взял сын Серапион. Вместе с уважаемыми гражданами города в качестве судей он вынес приговор…

Съёмочная группа 
 Режиссёр и автор сценария: Давид Кочарян.
 Оператор: Валерий Федосов.
 Художник-постановщик: Всеволод Улитко.
 Композитор: Георгий Портнов.
 Звукорежиссёр: Ася Зверева.

В ролях 
 Виктор Ильичёв — Серапион, цирюльник
 Евгений Лебедев — Кузьма Егоров, отец Серапиона
 Николай Трофимов — священник
 Георгий Штиль — Фортунатов, жандарм
 Аркадий Трусов — Глеб Глебович, фельдшер
 Алексей Смирнов — Михайло, бас
 Олег Белов — помощник фельдшера
 Владимир Казаринов — староста

Ссылки 
 

Короткометражные фильмы студии «Ленфильм»
Короткометражные фильмы СССР 1967 года